Виктор Фёдорович Бабушкин (28 марта 1894 — 12 октября 1958) — русский советский писатель, член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей (1934).

В годы Гражданской войны — рабочий-большевик, активный борец за установление Советской власти в Саратове, начальник губернской милиции (1920).

Биография 
Родился в 1894 году в Саратове в семье литейщика железнодорожных мастерских.

В 11 лет, после окончания трехклассной школы, поступил учеником в слесарную мастерскую.

Работал на фабриках, заводах и мастерских, на пароходах: рабочий-кочегар, масленщик, машинист паровых машин котельщик, литейщик, шахтер, слесарь.

В 1914 году в Саратове, работая в железнодорожных мастерских, вступил в РСДРП(б).

В 1916 г. за активное участие в забастовке был репрессирован, уволен из мастерских и отправлен на фронт.

Революция и Гражданская война 
В апреле 1917 года вернулся в Саратов и вновь поступил в железнодорожные мастерские, как большевик принял активное участие в революционных событиях.

Участвовал в захвате власти в Саратове. Был членом первого большевистского президиума и членом исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов.

Участвовал в организации в городе отрядов Красной Армии, в создании губернской милиции. Командовал отрядом в боях с чехословаками.

В 1918 году — начальник охраны в правлении Рязано-Уральской железной дороги.

В 1919 году — комиссар почтового телеграфного округа, начальник штаба обороны Южного фронта, в течение года — командир караульного полка в Саратове.

В 1920 г. он назначен начальником губернской милиции.

После войны 
С 1921 по 1924 годах возглавлял отдел в газете «Саратовские известия», был инициатором и членом редколлегий сатирических журналов «Метла» и «Клещ».

В 1924—1926 годах в Москве заведовал редакцией издательства «Новая деревня».

В 1926 году вернулся в Саратов, активно печатался в приволжских газетах и журналах, в 1925 году вышла первая книга его рассказов. С 1931 года возглавлял саратовский охотничий союз.

в 1934 году направлен делегатом от Саратовского края на Первый съезд советских писателей в Москве. Принят в члены Союза писателей СССР.

В феврале 1935 года исключён из партии как двурушник — за то что скрыл своё участие в 1927—1928 годах в контрреволюционной сапроновской группе, до этого ещё в 1924 году за статью в газете получил выговор по партийной линии, а в феврале 1928 года — строгий выговор с предупреждением за «принадлежность к оппозиции».

Арестован 16 марта 1935 года, 17 июня помещён под подписку о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация и пропаганда). Виновным себя не признал. 11 сентября 1935 года Особым совещанием при НКВД приговорён к трём годам ИТЛ. Срок отбывал в Сиблаге. 11 сентября 1938 года освобождён по отбытии срока наказания.

В 1938—1941 годах работал слесарем на Судостроительном заводе имени Карла Маркса в Астрахани.

С началом Великой Отечественной войны эвакуирован в Актюбинск Казахской ССР, работал слесарем-электросварщиком на Заводе «Большевик».

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

К работе относится добросовестно. Работая слесарем по ремонту, он обеспечивает ремонтом вверенные ему агрегаты, из-за чего простоев не бывает. Товарищ Бабушкин за время работы в чугунолитейном цехе обучил группу молодых слесарей, которые сами справляются хорошо со своей работой. Был неоднократно премирован и награжден медалью.

В 1948—1950 годах — механик литейного цеха в городе Энгельсе на Заводе имени Урицкого.

Всю свою жизнь я отдал за победу советской власти, за социализм. Мой сын с 1942 г. по сей день находится в рядах советской армии. Как только я прибыл в ИТЛ в г. Астрахань, я обратился в ЦК партии с просьбой о восстановлении меня в члены партии. Я несколько раз подавал заявления о вступлении в партию, но меня как бывшего заключенного не принимали.

В 1954 году восстановлен в партии и в Союзе писателей СССР, а в 1956 году реабилитирован Постановлением президиума Саратовского областного суда.

Умер 12 октября 1958 года, похоронен на Воскресенском кладбище Саратова.

Творчество 
Печататься начал в 1917 году в местных газетах.

В 1925 году вышла его первая книга его рассказов «На Правильную линию», за ней до 1934 года изданы: «В царских погонах», «Жизнь», «С ружьем по лесам и болотам», «Враги» и другие.

Автор рассказов для детей «Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич» (1934, 1969, 1982), «Бакенщик» (1934), «Хромой волк» (1958, 1963).

Рассказы, очерки и фельетоны печатались в различных приволжских, газетах, журналах, альманахах, а также общесоюзных журналах «Октябрь», «Молодая гвардия».

В течение 20 лет — 1934—1954 годов не печатался, но писать не переставал: написал две книги, повесть и много рассказов. С 1954 года произведения писателя вновь стали издаваться.

Последняя книга — «Люди и встречи» издана посмертно в 1959 году.

В 1961 году вышла книга Избранных произведений писателя.

Библиография 
Издания до 1935 года:
 На Правильную линию; На посту № 43; Рассказы — Москва: Издательство «Новая деревня», 1925 — 48 с.
 В царских погонах: Повесть — Москва: Московский рабочий, 1929 — 123 с.
 В царских погонах: Повесть (2-е издание, дополенное) — Москва: Огиз, 1931 — 125 с.
 Жизнь: Рассказы — Москва: Издательство «Федерация», 1930 — 310 с.
 С ружьем по лесам и болотам: Рассказы — Москва: Издательство «Федерация», 1931 — 268 с.
 Враги: Воспоминания — Саратов: Н. Волж. краев. изд-во, 1932 — 32 с.
 Дни великих событий: Отрывки воспоминаний — Саратов: Парт. изд. Н.-В. краев. отд-ние, 1932 — 50 с.
 Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич: Рассказ (Для младшего возраста) / Рисунки Бориса Боброва — Саратов: Саратовское издтельство, 1934 — 72 с.
 Бакенщик: Рассказ для детей среднего возраста / Обложка и иллюстрации: Борис Миловидов — Саратов: Саратовское издательство, 1934 — 54 с.
 Рассказы старого охотника — Саратов: Саратовское издательство, 1934 — 158 с.
 Староречье: Повесть — Сталинград: Сталгиз, 1934 — 176 с.

Издания после 1954 года:
 Горькая молодость: Невыдуманные рассказы. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1955. — 132 с.
 Простые люди: Рассказы — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1956 — 164 с.
 Хромой волк: Рассказы (Для среднего школьного возраста) — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1958 — 109 с.
 Люди и встречи: Рассказы. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1959 — 192 с.
 Горькая молодость: Невыдуманные рассказы; Дни великих событий: Повесть — Москва: Молодая гвардия, 1960 — 655 с.
 Избранное: Повести, рассказы, очерки — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1961 — 614 с.
 Избранное / Послесловие П. Бугаенко — 2-е издание — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1965 — 603 с.
 Хромой волк: Рассказы (Для среднего школьного возраста) / Ил.: В. Киселёв — 2-е издание. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1963 — 103 с.
 Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич: Для детей / Рис. В. Храпуна. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1969 — 48 с.
 Дни великих событий: Повесть — Москва: Советская Россия, 1967 — 304 с.
 Дни великих событий: Повесть и рассказы — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1974 — 280 с.
 Дни великих событий: Повесть и рассказы — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1984 — 287 с.
 Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич: Повесть (Для младшего школьного возраста) / Рис. В. Храпуна — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1982 — 48 с.

Критика 
О творчестве писателя в Краткой литературной энциклопедии замечено: «Большинство произведений Бабушкина автобиографичны, иногда излишне натуралистичны».

Для художественной манеры Бабушкина характерно резкое распределение света и тени, отчетливость социально-этической характеристики персонажей. Его книги — не спокойная констатация «добра и зла» и их носителей, а гневное наступление на ложь, неправду и ужасы античеловеческого «мира хозяев» и вместе с тем ясное сознание силы и правды людей труда и борьбы. В книгах его нет и тени нарочитой приукрашенности, ходульного героизма, благодушия и самолюбования. В них все прямо и просто. Это — книги наступления…

Бабушкин приобщился к тайне типизации без угрожающего отлета фантазии от живых прототипов. Бабушкин — широк и многообразен, как и сама Волга. Так же широки и жизнелюбивы герои книг Бабушкина — рабочие, коммунисты-подпольщики, красноармейцы и комиссары, о которых он рассказывал с предельной правдой, без чуждого зрелым душам сладкого умиления и преувеличенных ужасов.

Источники 
 Виктор Фёдорович Бабушкин // Краткая литературная энциклопедия
 Последняя весна: Воспоминания о В. Ф. Бабушкине — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1965 — 56 с.
 Алексей Голицын — Виктор Бабушкин: счастливая судьба контрреволюционера // Журнал «Волга» № 9-10 за 2017 год
 Виктор Бабушкин. (Краткая биографическая справка). — В кн.: Бабушкин В. «Люди и встречи». Саратов, Кн. изд., 1959, с. 3—6
 Виктор Федорович Бабушкин. Некролог. — Коммунист, 14 октября 1958 — стр. 252
 Виктор Бабушкин. Некролог. — Заря молодежи, 15 октября 1958 — стр. 253
 Бугаенко П. — Жизнь и книги Виктора Бабушкина, в сб.: О творчестве товарищей, Саратов, 1966

Ссылки 
 В. Бабушкин — Охотничья школа // Альманах «Охотничьи просторы», 1957

Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены РСДРП
Восстановленные в КПСС
Члены Союза писателей СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Сиблага
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Воскресенском кладбище
Писатели Саратова